Le terme Cabonga peut se référer à:

Toponymes 
 

 Barrage Cabonga, un barrage de la région administrative de l’Québec, au Québec.
 Lac Cabonga, un plan d’eau de la ville de La Tuque, dans la région administrative de la Mauricie, au Québec.
 Réservoir Cabonga, un lac de barrage situé dans la réserve faunique La Vérendrye, dans le territoire non organisé de Lac-Pythonga et de Réservoir-Dozois, au nord-ouest du Québec (Canada).
 Rivière Cabonga, un affluent du réservoir Cabonga, coulant dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.